Аои — японское имя собственное:
 Аой Хиираги (род. 22.11.1962) — японская женщина-мангака.
 Аой Юки (род. 27.03.1992) — псевдоним японской сэйю и певицы.
 Аой Канадзаки — персонаж аниме и манги Истребитель демонов.
 См. также 
 Аои как фамилия
 Аой-мацури — синтоистский праздник в Киото